Quevedo, puede referirse a:

 Quevedo (apellido), apellido español.
 Quevedo (cantante), cantante español.
 Quevedo (Ecuador), ciudad cabecera del cantón de Quevedo, en la provincia de Los Ríos (Ecuador).

Otros usos 

 Chorro de Quevedo, plaza pública en Bogotá (Colombia).
 Estación de Quevedo, estación del metro de Madrid (España).
 Expedición de Quevedo, un intento de derrocar al gobierno boliviano de Agustín Morales en 1872
 Glorieta de Quevedo, espacio urbanístico en forma de glorieta ubicado en Madrid (España).
 Los Quevedos, entidad poblacional española.
 Quevedos (lentes), antecesores de las gafas.